Het wereldkampioenschap superbike seizoen 2000 was het 13e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. Het seizoen telde dertien wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. Het seizoen begon op 2 april op het Circuit Kyalami in Zuid-Afrika en eindigde op 15 oktober op Brands Hatch in het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaan Colin Edwards wist het kampioenschap te winnen met 400 punten.

Kalender

Teams/Coureurs

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website